Trouble Brewing – cortometraggio del 1924 diretto da James D. Davis e Larry Semon
In cerca di guai (Trouble Brewing) – film del 1939 diretto da Anthony Kimmins
Trouble Brewing – cortometraggio del  2010 diretto da Andrew Bullas